El Sauce kan syfta på följande platser:

Honduras 

 El Sauce (ort i Honduras), Departamento de Comayagua,

Mexiko 

 El Sauce, Tlalixcoyan, ort, 
 El Refugio de los Sauces, ort, Guanajuato, Silao de la Victoria, 
 El Sauce, Coscomatepec, ort,

Nicaragua 

 El Sauce, ort och kommun,

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar